Country Club Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Country Club Historic District (Alabama), NRHP-Nr. 03001133
 Country Club Historic District (Colorado), NRHP-Nr. 79000579
 Country Club Historic District (Minnesota), NRHP-Nr. 82002958
 Country Club Historic District (Nebraska), NRHP-Nr. 04001410